Coulombs je název nebo součást názvu tří francouzských obcí:

 Coulombs (Calvados) – obec v departementu Calvados
 Coulombs (Eure-et-Loir) – obec v departementu Eure-et-Loir
 Coulombs-en-Valois – obec v departementu Seine-et-Marne